Franklin Park (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Franklin Park (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Franklin Park (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.